Urbain, de son vrai nom Urbain Courty, est un humoriste, comédien et podcasteur français né le  à Clermont-Ferrand.

Biographie 

Originaire de Clermont-Ferrand, Urbain y poursuit des études de droit jusqu'en master.

Il commence sa carrière en 2013 en tant que rédacteur pour le média de divertissement Topito. Dans le même temps, Il devient acteur, auteur, réalisateur et metteur en scène pour le même média avec lequel il crée plus de 300 sketchs et vidéos.

Parcours scénique et médiatique 

Fan de stand-up américain , il commence le stand-up à Paris en 2013 en se produisant régulièrement au Paname Art Café, So Gymnase, Café Oscar, Apollo Théâtre...

Il lance en parallèle la Topito Comedy Night en 2014, un plateau de stand-up hebdomadaire qu'il continue d'animer aujourd'hui.

En 2019, Urbain crée son premier spectacle Saison 1 Episode 1 au Théatre Bo-Saint Martin à Paris, puis repéré par Antoinette Colin, directrice artistique du Point Virgule, il joue de manière hebdomadaire en 2021 et 2022 au Théâtre du Point-Virgule . Il y évoque ses origines auvergnates, sa vie de trentenaire, le mépris des parisiens pour la province, les relations à longue distance, sa volonté de ne pas avoir d'enfants ou son refus de faire du sport .

En 2019 et en 2021, il participe également au Montreux Comedy Festival.

En 2020, il apparaît dans Le Pestacle, la pastille humoristique de l'émission Clique sur Canal Plus.

En Mars 2021, il est une des révélations du Spot du Rire, blog spécialisé dans l'humour et le stand-up.

Podcasts 

En 2018, Urbain crée le podcast Plutot Caustique, un mensuel où il commente l'actualité et sa vie avec son ami Clément Poursain. Ce podcast humoristique est nommé par la revue haha, dans le Top des œuvres les plus drôles de 2020. (15) 

En 2020, il crée le podcast Fucked up movies avec l'humoriste Dédo, dans lequel il analyse les films les plus bizarres et dérangeants de manière humoristique.

En 2022, il crée le podcast Sortie de scène, un podcast où il analyse toutes les fois où il se produit sur scène. Chaque épisode parait le lendemain de la prestation.

Spectacles 

 Depuis 2014 : Topito Comedy Night
 Depuis 2019 : Saison 1 Episode 1

Notes et références

Liens externes 

Humoriste français
Nom de scène
Mononyme
Naissance en juillet 1987
Naissance à Clermont-Ferrand
Humour sur Internet